Bellerose bezeichnet:

 Bellerose (Queens), Stadtviertel in New York City
 Bellerose (New York), Village im Nassau County, New York, USA
 Bellerose (LIRR), dortiger Bahnhof der Long Island Railroad

Bellrose ist der Name folgender Personen:
 Bellerose (Schauspieler) (1592–1670), französischer Schauspieler